Cornelis Johannes Vincentius (Kees) Smit (Haarlem, 25 februari 1940) is een Nederlands voormalig voetballer die als verdediger speelde.

Geboren in de familie van Arij Smit. Smit speelde van 1959 tot 1964 in totaal 63 competitiewedstrijden voor Ajax. In het seizoen 1966/67 kwam hij voor FC Zaanstreek uit en vanaf begin 1967 speelde hij in de Verenigde Staten in de NPSL voor de Pittsburgh Phantoms. Hierna speelde Smit nog voor de amateurs van KDO.

Carrièrestatistieken

Erelijst
 Ajax

Zie ook
 Lijst van spelers van EDO
 Lijst van spelers van Ajax (mannen)
 Lijst van spelers van FC Zaanstreek

Externe links
  naslsoccer
  NASL statistieken

Nederlands voetballer